Antal Sándor (1882–1944) újságíró, költő, műfordító, szobrász, éremművész
 Antal Sándor (1928–1991) szabó, galambtenyésztő